Sibir Novosibirsk kan syfta på:
 HK Sibir Novosibirsk - en rysk hockeyklubb bildad 1962
 FC Sibir Novosibirsk - en rysk fotbollsklubb bildad 1936<